Жуффруа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жуффруа, Теодор Симон (1796—1842) — французский философ-спиритуалист, писатель и политический деятель, профессор Сорбонны и Коллеж-де-Франс.
 Жуффруа, Франсуа (1806—1882) — французский скульптор.